Rheinhausen kan syfta på:

 Rheinhausen, Baden-Württemberg – en kommun i Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg 
 Rheinhausen, Duisburg – en stadsdel tidigar stad i Duisburg
 Oberhausen-Rheinhausen – en kommun i Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg